Преображенський Антонін Вікторович (1870—1929) — музикознавець-медієвіст, палеограф, письменник, педагог, професор, один з найбільших знавців і дослідників російської церковної музики
 Преображенський Володимир Борисович (1933) — радянський, український кінооператор, лауреат премії ім. М. В. Ломоносова АН СРСР (1958, 1964)
 Преображенський Олександр Олександрович (1898—1976) — радянський вчений в галузі виноробства

Преображенський — селище, Краснослободський район, Мордовія
 Преображенський — селище, Чулимський район, Новосибірська область

Див. також 
 Преображенська